Desa Cibeusi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibeusi (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,68), Jawa Barat, 
 Desa Cibeusi (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 107,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar